Mala Narda, selo u Mađarskoj
Velika Narda ili Veliki Narad, selo u Mađarskoj